Рождественский, Николай Иванович:
 Рождественский, Николай Иванович (в монашестве Никон; 1851—1919) — архиепископ Православной Российской Церкви, богослов, публицист, политический и государственный деятель Российской империи.
 Рождественский, Николай Иванович (1867—1918) — иерей, священномученик, расстрелян большевиками зимой 1918 года.